

Cinema 
 Gilda – film del 1946 di Charles Vidor

Fantascienza e videogiochi 
 Gilda spaziale – corporazione immaginaria nel fantascientifico ciclo di Dune
 Gilda – comunità di giocatori di un videogioco online

Musica 
 Gilda – cantante italiana
 Gilda, pseudonimo di Miriam Alejandra Bianchi – cantante argentina
 Gilda – personaggio dell'opera Rigoletto

Onomastica 
 Gilda – nome proprio femminile

Personaggi 
Gilda Goldstag – personaggio della linea di bambole Monster High, figlia della Cerva d'Oro

Storia e politica 
 Gilda – corporazione di artigiani medioevale
 Gilda degli insegnanti – movimento sindacale italiano